«Регатас» — аргентинский профессиональный баскетбольный клуб из города Корриентес. Выступает в чемпионате Аргентины.

История 
Клуб был основан 27 сентября 1923 года пловцами и гребцами-энтузиастами. Первым президентом клуба был доктор Хосе Чапо. В начале клуб состоял из небольшого числа участников и имела в распоряжении большой пляж на побережье Параны. Клуб вначале расширяла такие виды спорта, как гребля, плавание и парусный спорт.

Некоторыми участниками клуба были такие спортсмены, как Антонио Леконте, братья Михольвисевичи, Фагес и Исмаель Кондадо, представлявший Регатас в разных видах спорта. В состав клуба кроме Регатаса из Корриентеса входили Регатас провинции Чако, Наутико из Формосы, Мисьонеса и Корриентеса, гребной клуб де Посадас и парагвайский Депортиво. В 1970-ых клуб пополнялся новыми участниками, привлечёнными его пляжем, где они могли провести длительные периоды времени во время Летнего периода. Клуб в это время получил фонды от правительства, которые он использовал для строительства пятитысячного стадиона. 

В 2008 клуб выиграл Кубок Южной Америки, обыграв в финале бразильский Фламенго.

Состав

Текущий состав

Достижения

Внутренние 
Чемпионат Аргентины по баскетболу (1):: 2012–13
Кубок Аргентины по баскетболу (1):: 2007

Международные 
Лига Южной Америки по баскетболу (2):: 2008, 2012
Лига ФИБА Америка (1):: 2010–11

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Баскетбольные клубы Аргентины
Гребные клубы Аргентины